Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2000 — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 1999—2000, организованное Федерацией фигурного катания на коньках России.

На чемпионате 2000 года спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Проводился чемпионат в Москве с 23 по 25 декабря 1999 года.

Результаты

Мужчины 

WD = снялся с соревнований

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Чемпионат на сайте fsonline.ru

Чемпионаты России по фигурному катанию
2000 год в фигурном катании
Россия
Зимние виды спорта в сезоне 1999/2000
Чемпионаты России в 2000 году
Декабрь 1999 года